La diócesis de Chongli-Xiwanzi () es una sede de la Iglesia católica en China, sufragánea de la arquidiócesis de Hohot. La sede en la actualidad está vacante.

Territorio 
El territorio diocesano comprende parte de la provincia de Hebei, en China. La sede episcopal es la ciudad de Chongli (hoy parte de la ciudad-prefectura Zhangjiakou). Allí se encuentra la catedral. Limita con la arquidiócesis de Suiyuan; con las diócesis de Jining, Siping, Rehe y Xuanhua; con el vicatiato apostólico de Qiqihar; y con las prefecturas apostólicas de Lindong y Ulán Bator.

Historia 
La misión en Mongolia, en la que actualmente es el Estado independiente de Mongolia y la región china de Mongolia Interior, dependía de la diócesis de Pekín. Entre 1830 y 1834 la misión creció en importancia con la fundación de la comunidad cristiana de Xiwanzi. El 8 de noviembre de 1840, Mongolia y Manchuria fueron desmembradas de Pekín, y erigidas en vicariato apostólico autónomo con el nombre de Liaotung o Manchuria (hoy arquidiócesis de Shenyang). La obra de evangelización fue confiada al Pontificio Instituto Misiones Extranjeras de París.

El 28 de agosto de 1840, Mongolia fue separada de Manchuria y erigida en vicariato apostólico, con el breve Cum per similes, del papa Gregorio XVI. En esta ocasión fue confiada a los misioneros lazaristas. El primer vicario apostólico fue Joseph-Martial Mouly. El 7 de septiembre de 1864 la misión fue pasada de los Lazaristas a los Misioneros de Scheut. El 21 de diciembre de 1883, el vicariato fue dividido en tres vicariatos apostólicos: Mongolia sur occidental, Mongolia central, y Mongolia oriental. La Mongolia central tomó el nombre de vicariato apostólico de Tchagar, cuando de ella surgió la prefectura apostólica de Mongolia Externa (actual prefectura apostólica de Ulán Bator).

El 3 de diciembre de 1924, el vicariato apostólico asumió el nombre de Xiwanzi (o Chongli). el 11 de abril de 1946 fue elevado a diócesis, mediante la bula Quotidie Nos, del papa Pío XII. Con la victoria del Partido Comunista de China, las persecuciones contra los cristianos fieles al papa, no han permitido la administración de la diócesis. De hecho, el Estado creó una comisión patriótica, encargada de elegir a los obispos de las actuales sedes chinas. Esta comisión creó, sin autoridad de la Santa Sede, en 1980, la arquidiócesis de Zhangjiakou, uniendo las diócesis de Xiwanzi y Xuanhua. Desde entonces la sede está dividida entre obispos nombrados por el gobierno y obispos clandestinos en comunión con la Santa Sede.

Episcopologio 
Vicarios apostólicos de Mongolia
 Joseph-Martial Mouly, C.M. † (23 de agosto de 1840-3 de enero de 1856)
 Florent Daguin, C.M. † (17 de julio de 1857-29 de mayo de 1859)
 Sede vacante (1859-1874)
Vicario apostólico de Mongolia Central
 Jacques Bax, C.I.C.M. † (22 de octubre de 1874-4 de enero de 1895)
Vicarios apostólico de Chahaer
 Jerome Van Aertselaer, C.I.C.M. † (1 de mayo de 1898-12 de enero de 1924)
 Everard Ter Laak, C.I.C.M. † (12 de enero de 1924-5 de mayo de 1931)
Vicarios apostólicos de Xiwanzi
 Leon Jean Marie De Smedt, C.I.C.M. † (14 de diciembre de 1931-11 de marzo de 1946)
Obispos de Xiwanzi
 Leon Jean Marie De Smedt, C.I.C.M. † (11 de marzo de 1946-24 de noviembre de 1951)
 Melchior Chang K'o-hing (Zhang Ke-xing) † (24 de noviembre de 1951-6 de noviembre de 1988)
 Pan Shao-qing † (20 de abril de 1958 - 5 de mayo de 1983), nombrado por el gobierno chino.
 Andreas Hao Jinli † (6 de noviembre de 1988 - 9 de marzo de 2011), nombrado por el papa.
 Sede vacante desde 2011.

Estadísticas 
De acuerdo al Anuario Pontificio 1951 la diócesis tenía a fines de 1950 un total de 40 725 fieles bautizados. Posteriormente no se publicaron más datos.

|- align="right"
| 1950 || 40 725 || 700 000 || 5.8 || 72 || 33 || 39 || 565 ||  ||  || 83 ||
|- align="right"
|colspan=12 |<small>Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.
|}

Referencias

Bibliografía 

Diócesis católicas en China
Diócesis creadas por Pío XII
Diocesis